Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2015 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Bethanie Mattek-Sands in Lucie Šafářová sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Ženske dvojice
2015